De Wereldbeker van 1998 werd gespeeld tussen het Spaanse Real Madrid en het Braziliaanse Vasco da Gama. De Madrilenen wonnen met 2-1 en sleepten zo hun tweede Wereldbeker in de wacht.

Wedstrijddetails 

Wereldkampioenschap voetbal voor clubs
Voetbal in 1998